Tex Ritter (1905-1974) – cantante e attore statunitense
Tex Ritter (1924-2004) –  cestista statunitense